Épitaphe pour Ric Hochet est le dix-septième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches d'Épitaphe pour Ric Hochet furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 49/72 à 7/73).

Résumé  
Ric Hochet est poursuivi de nuit, en voiture, sur les routes sinueuses du Vivarais. Après un embranchement, c'est l'accident.

Un homme, amnésique, le visage bandé, se réveille dans une chambre d'hôpital à Thoriac. Le docteur Gozlan et le brigadier Ménardier qui l'interroge lui apprennent qu'il s'appelle Walter Wolzak. C'est un meurtrier qui doit passer en jugement et qui est partiellement défiguré. Mais il s'agit d'une mise en scène pour faire croire à la disparition du criminel et dont le corps doit être retrouvé calciné. Sa fuite est organisée la nuit suivante et l'homme part à bord d'une camionnette laissée là exprès, remplie d'essence. Le brigadier Ménardier, qui guettait l'arrivée du fugitif, le prend en chasse et finit par tirer sur la camionnette, qui explose. Dans les restes du véhicule calciné, on ne retrouve aucun corps : le conducteur s'est enfui dans les marais... Celui-ci finit par enlever ses bandages et la mémoire lui revient partiellement : il s'agit de Ric Hochet.

Il était venu enquêter sur les méfaits des frères Walter et Alex Wolzak. Il assiste dès son arrivée au village à l'attaque de la ferme Merrieu. Ric se met à la poursuite des criminels et en aperçoit un dans les fourrés, mais il se fait tirer dessus. Le lendemain, Ric interroge les habitants et la nuit retourne dans les bois. Là, il tombe sur Ménardier, qui prétend avoir été attaqué par les frères Wolzak. Ils arrivent à la carrière et sont agressés : Ric est assommé puis ligoté dans une resserre. Il est délivré par Héroufosse et Matthieu. Il décide de partir le lendemain. C'est sur le chemin du départ qu'il est poursuivi par les criminels.

Ric en fuite se réfugie dans la ferme Merrieu et demande à Sylvia de l'aider et de prévenir Bourdon qui doit venir de Paris. Celle-ci retarde les gendarmes ripoux à la poursuite de Ric, pendant qu'il continue sa course avec un fusil. Il repousse provisoirement les gendarmes avec l'arme, mais se retrouve acculé dans la carrière et attaqué par tous les complices : Héroufosse et Matthieu qui viennent à la rescousse de Ménardier. Entretemps, Sylvia est parvenue à prévenir Bourdon et Ledru, qui arrêtent le maire et partent retrouver Ric. Celui-ci s'est débattu et enfui dans la mine, avant que Bourdon n'arrive pour arrêter la bande. Dans la mine, il tombe sur Alex. Ric se rappelle alors que les deux frères n'en font qu'un et n'hésite pas à tirer sur son adversaire, sachant qu'il n'y a personne en couverture. Toute la bande au complet est alors arrêtée.

Personnages 

 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
 Docteur Gozlan, maire de Thoriac
 Ménardier, brigadier de gendarmerie
 Walter / Alex Wolzak, meurtrier
 Héroufosse, correspondant local de La Voix de l'Ardèche
 Matthieu, forgeron du village
 Sylvia Merrieu, secrétaire du Maire

Lieux 
 Thoriac, village imaginaire de l'Ardèche.

Action et rebondissement 
L'action repose en partie sur un long retour en arrière, une fois que Ric a recouvré son identité.

La Porsche de Ric est une nouvelle fois détruite dans cet épisode . On apprend à l'occasion qu'il la surnomme "Bébelle" , et qu'il ne sait plus combien il en a eu.

Véhicules remarqués 

 Porsche 911, voiture de Ric Hochet
 AMC Javelin 1968, voiture des bandits
 Renault 4, voiture de la gendarmerie
 Peugeot D4, fourgon de gendarmerie
 Peugeot 404, voitures de la police judiciaire

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 1973
Album de Ric Hochet